The Baseball Project é um supergrupo composto por Peter Buck, Scott McCaughey, Linda Pitmon e Steve Wynn formada em 2008.

R.E.M.
Supergrupos
Bandas formadas em 2008